В этой статье перечисляются основные происшедшие события из истории метрополитенов в 2008 году.

События

Первое полугодие 
 7 января — открыты станции «Кунцевская» и  Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Участок «Кунцевская» — «Крылатское» Филёвской линии перешёл к Арбатско-Покровской линии.
 10 января — переведена в транспортный режим Московская монорельсовая транспортная система Московского метрополитена, открытая 20 ноября  года.
 13 января — открыт переход между станциями «Чистые пруды» и «Сретенский Бульвар» Московского метрополитена.
 21 января — открыт западный вестибюль станции  Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
 16 февраля — после реконструкции открыт вестибюль станции «Владимирская» Петербургского метрополитена.
 22 февраля — завершено строительство метро в городе Санто-Доминго в Доминиканской Республике. Введён в эксплуатацию в начале 2009 года.
 9 марта — открыт Гаосюнский метрополитен.
 20 марта — движение до станции «Марымонт» (A-19) Варшавского метрополитена из режима челночного движения переведено в режим нормальной эксплуатации.
 23 апреля — открыта станция «Слодовец» (A-20) Варшавского метрополитена.
 8 мая — на линии С Пражского метро открыт участок IV.C2 длиной 4,6 км с 3-я станциями: «Стрши́жков», «Про́сек», «Ле́тняны».
 10 мая — на линии U2 Венского метрополитена открыт участок с 5-ю станциями: «Таборштрассе», «Пратерштерн», «Мессе», «Криау», «Стадион».
 23 мая — на Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена открыта станция «Красный хутор».
 3 июня — подписан указ о переименовании станций «Деловой центр» и «Битцевский парк» Московского метрополитена в «Выставочную» и «Новоясеневскую». Указом была предусмотрена замена указателей и маршрутных трафаретов Калужско-Рижской линии сроком до 1 июня 2009 года.
 11 июня — открыт после длительной реконструкции вестибюль станции «Добрынинская» Кольцевой линии Московского метрополитена.
 14 июня — открыта 300-я станция Парижского метрополитена «Аньер — Женвилье — Ле-Куртий» («Asnières — Gennevilliers — Les Courtilles», Линия 13).

Второе полугодие 
 3 июля — закрыт на реконструкцию вестибюль станции «Курская» Кольцевой линии Московского метрополитена, совмещённый с Курским вокзалом. Планировалось установить новые эскалаторы. Станция открылась 24 октября 2009 года.
 6 июля — началось строительство станции «Горьковская» Нижегородского метрополитена (завершилось в ноябре 2012 года).
 19 июля — открыты сразу 3 линии Пекинского метрополитена:
 Олимпийская линия
 Десятая линия Пекинского метрополитена.
 линия до Аэропорта Пекинского метрополитена.
 6 августа — станция Ташкентского метрополитена «Дружбы Народов» получила название «Бунёдкор».
 23 августа — вестибюль станции «Гостиный двор» закрыт в связи с реконструкцией наклонного хода Петербургского метрополитена.
 7 сентября — открыта станция «Славянский бульвар» на действующем участке «Парк Победы» — «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
 9 октября — открыта станция «Насими» Бакинского метрополитена.
 11 октября — в связи с реконструкцией наклонного хода, станция «Горьковская» Петербургского метрополитена закрыта на капитальный ремонт.
 12 октября — на действующем участке линии Хаммерсмит-энд-Сити Лондонского метрополитена открыта станция «Вуд-лэйн».
 14 октября — закрыт для ремонта эскалаторов южный вестибюль станции Московского метрополитена «Лубянка».
 25 октября — открыт участок с тремя станциями Варшавского метрополитена: «Старе Беланы» (A-21), «Вавжишев» (A-22), «Млоцины» (A-23).
 27 октября — открыта вторая линия Лозаннского метрополитена.
 20 ноября — открыта Пятая линия Бухарестского метрополитена.
 28 ноября — открылась после реконструкции станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Электрозаводская»..
 20 декабря — открыты 61-я и 62-я станции Петербургского метрополитена «Звенигородская» (без собственного выхода на поверхность) и «Волковская», с образованием Фрунзенско-Приморской линии.
 25 декабря — открыта станция «Наньган» Тайбэйского метрополитена.
 28 декабря — открыты станции Линия A Метрополитена Буэнос-Айреса: «Пуан» и «Карабобо».
 29 декабря:
 открыта станция «Проспект Победы» Казанского метрополитена на перекрёстке улицы Зорге и проспекта Победы.
 открытие реконструированного выхода со станции «Ичери Шехер» Бакинского метрополитена.
 открыта станция «ТК „Европа“» Волгоградского скоростного трамвая на действующем перегоне «ЦПКиО» — «Площадь Ленина» возле одноимённого торгового центра.

Примечания

Ссылки 
 News 2008 на urbanrail.net

Транспорт в 2008 году
Годы в истории метрополитена